

Architettura
 Palazzo d'Arco – palazzo storico di Mantova

Geografia
 Pau d'Arco – comune dello Stato brasiliano del Pará
 Pau d'Arco – comune dello Stato brasiliano del Tocantins

Persone
 D'Arco – nobile famiglia di origine trentina
 Agostino D'Arco – vescovo cattolico italiano
 Carlo d'Arco – storico dell'arte, pittore e storico italiano
 Francesco Antonio d'Arco – imprenditore e politico italiano
 Giambattista Gherardo d'Arco – economista e letterato italiano
 Giovanna d'Arco – eroina e santa francese
 Giovanni Filippo d'Arco – militare italiano naturalizzato tedesco
 Livia d'Arco – soprano italiana 
 Nicolò d'Arco – umanista e poeta italiano
 Ulisse d'Arco Ferrari – militare italiano